Román Oyarzun puede referirse a:

Román Oyarzun Oyarzun (1882-1968), periodista y diplomático español;
Román Oyarzun Marchesi (1957), diplomático español, nieto del anterior.